Matthew Postlethwayte (1679–1745) foi arquidiácono de Norwich de 1742 até 1744.

Da Cúmbria, foi educado no St Paul's e Corpus Christi College, em Cambridge. Ele foi ordenado em 22 de dezembro de 1706. Ele teve residências em Needham, Shotesham, Denton e Redenhall.

Ele morreu em 27 de junho de 1745.

Nascidos em 1679
Alunos do Corpus Christi College
Mortos em 1745
Sacerdotes da Inglaterra